Schloßmühle ist der Ortsname von

 Schloßmühle (Hofheim in Unterfranken), Ortsteil der Stadt Hofheim in Unterfranken, Landkreis Haßberge, Bayern
 Schloßmühle (Oberscheinfeld), Ortsteil des Marktes Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Schloßmühle (Unterpleichfeld), Ortsteil der Gemeinde Unterpleichfeld, Landkreis Würzburg, Bayern
 Schloßmühle (Weigenheim), Wohnplatz der Gemeinde Weigenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Schloßmühle (Wülfershausen an der Saale), Ortsteil der Gemeinde Wülfershausen an der Saale, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern

Siehe auch:
 Schlossmühle